Oligoryzomys är ett släkte av däggdjur. Oligoryzomys ingår i familjen hamsterartade gnagare.

Utseende 
Arterna påminner om risråttor i utseende men de är mindre. De listades tidigare som undersläkte till risråttor men numera klassificeras de vanligen som självständigt släkte. Individerna når en kroppslängd (huvud och bål) av 7 till 11 cm samt en svanslängd av 8,5 till 16 cm. Vikten varierar mellan 9 och 40 gram. Pälsen har på ryggen en gulbrun till brun färg med glest fördelade svarta hår inblandat. Undersidan är allmänt grå. Den länga svansen saknar hår. Oligoryzomys har en spetsig nos och avrundade öron.

Utbredning och habitat 

Oligoryzomys förekommer i Central- och Sydamerika från södra Mexiko till Eldslandet. En art (Oligoryzomys victus) som hittades på Små Antillerna är troligen utdöd. Arterna vistas i olika habitat som fuktiga eller torra skogar eller buskskog och trädgårdar. De är talrikast i områden med tät undervegetation och de uppsöker även människans byggnader.

Ekologi 

Dessa gnagare är aktiv på natten och vistas vanligen på marken. Om så behövs kan de klättra i växtligheten och vissa arter placerar sina bon av växtmaterial upp till 80 cm över markytan. Oligoryzomys äter frön, frukter och insekter men födovalet är inte känt för alla arter.

Fortplantningssättet är bara känd för arter från den tempererade zonen. De parar sig under våren och sommaren och har under tiden upp till fem kullar med 2 till 11 ungar.

Oligoryzomys och människor 
Arterna betraktas ofta som skadedjur när de hämtar sin föda från jordbruksmark eller spannmålslager. De flesta arter listas av IUCN som livskraftig (LC) och några arter listas med kunskapsbrist (DD).

Systematik 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Wilson & Reeder (2005) listar ytterligare två arter i släktet, Oligoryzomys fornesi och Oligoryzomys stramineus.

Referenser

Noter

Tryckta källor 
 Ronald M. Nowak (1999): Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Externa länkar 

Hamsterartade gnagare